Sinev se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Artem Y. Sinev
 Sergey Yu. Sinev